

Forme ALA

Sigle 
ALA est un sigle qui peut faire référence à :
 A List Apart, un magazine Web traitant des standards du Web ;
 aminolevulinic acid (en français, acide δ-aminolévulinique), un composé chimique commun à l'ensemble du règne vivant ;
 alpha-linolenic acid (en français, acide α-linolénique), un acide gras essentiel poly-insaturés oméga-3 ;
 American Library Association, la principale association de bibliothécaires aux États-Unis.

Code 
ALA est un code qui peut faire référence à :
 Åland, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 .

Forme Ala

Patronyme 
 Giovanni Battista Ala ( - peut-être 1612), organiste et un compositeur italien.

Toponyme 

 Ala, village de la commune de Hiiumaa ;
 Ala, village de la commune de Tõrva ;

 Ala, ville et commune située dans la province de Trente ;

 Ala, paroisse civile de la municipalité de Macedo de Cavaleiros, située dans le district de Bragance ;

 Ala, localité de la commune de Laholm dans le comté de Halland.

Dans la civilisation romaine 
 Ala, l'aile d'un oiseau, et par analogie, l'empennage d'une flèche (Virgile, Énéide, livre IX, 578)
 Ala, dans l'armée romaine, un corps de 500 à 1 000 auxiliaires de cavalerie (aussi appelé « aile »), brigade d'auxiliaires de cavalerie, généralement placée à l'aile d'une armée avant le combat

Divers 
 Dans la transcription d'une chaîne polypeptidique, Ala désigne l’alanine
 Ala, une créature légendaire féminine présente dans le folklore bulgare, macédonien et serbe
 Ala, une macula sur Pluton
 Ala, une des principales divinités de la mythologie igbo
Al ala, l'un des noms marocains de la musique arabo-andalouse
Al-Ala,  sourate du Coran

Homonymie de toponyme